Mit Ciambella gemeint sein kann:

 Ciambella, ein Begriff für einen Kopfring zum Tragen von Lasten, danach benannt die Kirche San Benedetto della Ciambella in Rom
 Ciambella, ein italienisches Gebäckstück, einem Donut ähnlich